Osoby o tym nazwisku:
 Léonard Mulamba – kongijski (zairski) polityk, dyplomata i wojskowy
 Wilberforce Mulamba – kenijski piłkarz